Damigella – nome comune delle libellule del sottordine degli zigopteri
Damigella d'onore – amica della sposa che, tradizionalmente, la accompagna durante un matrimonio
Damigella in pericolo – stereotipo di personaggio